Een langzaam pulserende B-type ster (SPB), welke voorheen bekend was als 53 Persei variabele ster, is een type veranderlijke ster. Zoals de naam reeds doet vermoeden zijn het sterren uit de hoofdreeks, met de spectraalklasse type-B hoofdreeksster (type B2 tot 
B9, 3 tot 9 keer zwaarder dan de zon) die pulseren met een periode van ongeveer een halve dag tot 5 dagen. Echter vertonen de meeste van deze sterren meerdere perioden, zowel in hun uitstraling van zichtbaar licht als in hun spectraallijnen. De variaties in magnitude zijn over het algemeen kleiner dan 0.1 magnitude, waardoor het met het blote oog erg moeilijk is hun variabele karakter te ontdekken. Deze variatie neemt toe al naargelang de golflengte afneemt, en zijn dus in UV-straling veel variabeler dan in zichtbaar licht. Deze veranderingen zijn niet radiaal; dat wil zeggen, de verandering zijn niet in het volume van de ster, maar in de vorm. Verschillende gedeelten van de ster krimpen in en zetten gelijktijdig uit.

Deze stertypen zijn ontdekt als groep zijnde door de astronomen Christoffel Waelkens en Fredy Rufener in 1985 tijdens hun onderzoek naar variabiliteit in hete blauwe sterren. Vooruitgang in de fotometrie maakte het detecteren van variaties in magnitude makkelijker en hun bevindingen waren dat een hoog percentage van hete sterren intrinsiek veranderlijk zijn. Zij refereerden naar deze groep als 53 Persei, naar hun prototype. Tegen 1993 hadden ze er 10 gevonden, alhoewel Waelkens niet zeker was of het prototype eigenlijk wel tot deze groep behoorde, en adviseerde om de groep langzaam pulserende B-type sterren te noemen, een term die niet veel te vinden is. 
 
Een vergelijkbare groep zijn de Beta Cephei-veranderlijken, die een andere pulsatie vertonen dan de SPB sterren. In 2007 zijn 51 SPB sterren geïdentificeerd en 65 kandidaten ontdekt. Zes sterren, namelijk Algenib, Iota Herculis, 53 Piscium, Nu Eridani, V354 Persei en 53 Arietis vertonen zowel SPB als Beta Cephei eigenschappen. Andere voorbeelden van traag pulserende B-type sterren zijn V539 Arae en Gamma Muscae.

Lijst
Onderstaande tabel geeft langzaam pulserende B-type sterren weer die interessant zijn voor zowel amateur als professionele astronomie. De magnitudes betreffen de visuele magnitudes.

Bron 
 

Veranderlijke ster